Just an illusion (BZN), single van BZN
Just an illusion (Imagination), single van Imagination